Стру́ков — русская фамилия; женская форма .

Известные носители

А 
 Струков, Александр Петрович (1840—1911) — русский генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Струков, Ананий Петрович (1850—1922) — русский политический и государственный деятель.
 Струков, Анатолий Иванович (1901—1988) — советский патологоанатом, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.

В 
 Струков, Виктор Андреевич (род. 1962) — российский тренер по велоспорту, МСМК.

Г 
 Струков, Григорий Никанорович (1771—1846) — русский полковник, действительный статский советник, участник Кавказских и Среднеазиатских походов.

Д, Е 
 Струков, Дмитрий Михайлович (1828—1899) — русский художник-реставратор и археолог.
 Струков, Дмитрий Петрович (1864—1920) — русский военный историк и музейный деятель.
 Струков, Евгений Александрович (род. 1940) — генеральный директор ОАО «Таганрогский комбайновый завод».

И

К

М 
 Струков, Михаил Михайлович (1883—1973) — американский авиаконструктор.

Н

П 
 
 Струков, Пётр Ананьевич (1803—1881) — русский генерал-майор, предводитель дворянства Александровского уезда Екатеринославской губернии.

С 
 Струков, Сергей Станиславович (род. 1982) — российско-казахстанский футболист.

